HKW est un sigle qui peut désigner :
 Handbal Klub Waasmunster, un club de handball situé à Waasmunster, en Belgique ;
 Haus der Kulturen der Welt, (en français, Maison des cultures du monde), un centre national allemand qui présente des arts contemporains, en mettant l'accent sur les cultures et les sociétés non européennes.